Morgante – poema di Luigi Pulci
Morgante – personaggio dell'omonimo poema

Persone
Nano Morgante – nano di corte di Cosimo I de' Medici
Barbara Morgante – dirigente d'azienda italiana
Federico Morgante – pittore italiano
Marcello Morgante – vescovo cattolico italiano
Vincenzo Morgante – giornalista italiano